Municipio de Brady puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Brady (condado de Kalamazoo, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Kalamazoo.
 Municipio de Brady (condado de Saginaw, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Saginaw.
 Municipio de Brady (condado de Williams, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Williams.
 Municipio de Brady (condado de Butler, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Butler.
 Municipio de Brady (condado de Clarion, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Clarion.
 Municipio de Brady (condado de Clearfield, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Clearfield.
 Municipio de Brady (condado de Huntingdon, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Huntingdon.
 Municipio de Brady (condado de Lycoming, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Lycoming.